HMS Fly se v historii jmenovalo několik lodí:
 HMS Fly (1648) – 6dělová šalupa (1648–1652)
 HMS Fly (1672) – 6dělový dogger (1672–1673)
 HMS Fly (1694) – 6dělové avízo (1694–1695)
 HMS Fly (1696) – 4dělový keč (1696–1712)
 HMS Fly (1732) – 12dělová šalupa (1732–1750)
 HMS Fly (1752) – 8dělová šalupa (1752–1772)
 HMS Fly (1763) – kutr (1763–1771)
 HMS Fly (1776) – 14dělová šalupa (1776–1801/1802)
 HMS Fly (1778) – 14dělový kutr (1778–1781)
 HMS Fly (1779) – 16dělová šalupa (1779–1782)
 HMS Fly (1793) – 18dělová šalupa (1793–1805)
 HMS Fly (1805) – 16dělová briga (1805–1812)
 HMS Fly (1813) – 18dělová briga třídy Cruizer (1813–1828)
 HMS Fly (1831) – 18dělová šalupa (1831–1903)
 HMS Fly (1856) – dělový člun třídy Albacore (1856–1862)
 HMS Fly (1867) – dělový člun (1867–1887)
 HMS Fly (J306) – minolovka třídy Algerine (1942–1972), pozdější íránská Palang